Морфин может означать:
 Морфин  —  алкалоид опия.
 Морфин — лекарственное средство.